Fear (filme), filme americano de 1996 dirigido por James Foley, com Reese Witherspoon e Mark Wahlberg
 Fear (1940), romance do escritor americano L. Ron Hubbard
 Fear (2006), romance do escritor americano Jeff Abbott
Fear the Walking Dead, série pós-apocalíptica da AMC.

Música
 "Fear", canção de 2000 song da banda Disturbed, em seu álbum de estreia, The Sickness
 "Fear", canção do álbum de 2008 da banda Sevendust, Chapter VII: Hope and Sorrow 
 Fear (banda), banda americana de punk formada em 1977, natural de Los Angeles, EUA
 Fear (álbum de John Cale) (1974)
 Fear (álbum de Royal Hunt) (1999)
 fear (álbum de Toad the Wet Sprocket) (1991)
 "The Fear" (canção), single da cantora inglesa Lily Allen, de seu segundo álbum de estúdio, It's Not Me, It's You
 "The Fear", canção do álbum The Man Who, da banda escocesa Travis
 The Fear (album), an album by Acid Reign
 "F.E.A.R." (single), do músico britânico Ian Brown

Outros
 F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon), jogo de tiro em primeira pessoa de 2005, para PC, Xbox 360 e PlayStation 3, da empresa americana Monolith

Desambiguação